Eisernes Haus steht für:

 Eisernes Haus (Graz), Bauwerk in Graz
 Eisernes Haus (Trier), Bauwerk in Trier
 Eisernes Haus, östliches Gewächshaus des Nymphenburger Parks, siehe Schlosspark Nymphenburg #Die historischen Gewächshäuser
Siehe auch:
Casa de Ferro
Eisenhausen
Eishaus